Cundall ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Cundall (1882–1954), englische Badmintonspielerin
 Peter Cundall (1927–2021), australischer Gartenbauer und Fernsehmoderator

Cundall ist der Name folgender Unternehmen:

 R. Cundall & Sons, ehemaliger britischer Automobilhersteller